Сурб Хач ( — «Святой Крест»):

Топоним 
 Сурб Хач — название современного города Будённовска.

Церкви и монастыри 
 Сурб Хач — армянский монастырь в Крыму.
 Сурб Хач — церковь на острове Ахтамар.
 Сурб Хач — церковь в городе Апаран, Арагацотнского района.
 Сурб Хач — армянская апостольская церковь в Самаре.
 Сурб Хач — приход Армянской Апостольской Церкви в Центральном районе города Сочи.
 Сурб Хач — церковь в городе Ростов-на-Дону.

Другое 
 Сурб Хач — хачкар (крест-камень) VI века из древнего армянского города Ани, находящийся на хранении в ростовской армянской церкви Сурб Хач.

См. также 
 Церковь Святого Креста